Daylamites, poble preiranià del nord-oest de l'Iran.
 Daylamites, dinasties o poders individuals que van governar principalment l'Azerbaidjan.